Rostkovia är ett släkte av tågväxter. Rostkovia ingår i familjen tågväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tågväxter
Rostkovia